Zum Grünen Baum ist der Name folgender Gebäude:

Gasthof Zum Grünen Baum (Dettelbach) in Dettelbach, Landkreis Kitzingen, Unterfranken, Bayern
Zum Grünen Baum (Kempten) in Kempten (Allgäu), Schwaben, Bayern
Zum Grünen Baum (Memmingen) in Memmingen, Schwaben, Bayern